Беловский сельсовет — сельское поселение и административно-территориальное образование в Ребрихинском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Белово.

История 
30 января 2014 года Беловский и Георгиевский сельсоветы объединены в Беловский сельсовет с административным центром в селе Белово.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1553 человека, в том числе 766 мужчин и 787 женщин.

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Ребрихинского района Алтайского края